Sexy and I Know It — песня со второго студийного альбома Sorry for Party Rocking американского дуэта реп-диджеев LMFAO. Сингл возглавил чарты США (Billboard Hot 100, став там их вторым чарттоппером), Канады, Австралии и других стран.

История 
Сингл с песней вышел в продажу 16 сентября 2011 года. Песню написал коллектив авторов в составе Stefan Kendal Gordy, GoonRock, Erin Beck, G.M. Robertson и Kenneth Oliver. Продюсером стал Party Rock. Американский электро-хоп-дуэт LMFAO, — после того как их сингл «Sexy and I Know It» возглавил Billboard Hot 100, — стал вторым дуэтом, которому это удалось сделать с двумя подряд хитами, впервые после дуэта OutKast с их синглами «Hey Ya!» (2003) и «The Way You Move» (2004).

Музыкальное видео для песни «Sexy and I Know It» снималось в Venice (Калифорния). Премьера видеоклипа прошла на канале LMFAO’s Vevo 16 сентября 2011 года одновременно с официальным релизом сингла.

Список композиций 
CD сингл
 «Sexy and I Know It» (Album Version) — 3:19
 «Sexy and I Know It» (Mord Fustang) — 5:21

Digital download
 «Sexy and I Know It» (Audiobot Remix) — 5:55
 «Sexy and I Know It» (Mord Fustang) — 5:19
 «Sexy and I Know It» (Tomba and Borgore Remix) — 3:41
 «Sexy and I Know It» (LA Riots Remix) — 5:40
 «Sexy and I Know It» (DallasK Remix) — 5:40
 «Sexy and I Know It» (Fuego’s Moombahton Remix) — 3:51
 «Sexy and I Know It» (MADEin82 Remix) — 6:01

Чарты и сертификация

Чарты

Итоговые чарты года

Сертификации

История релизов

Примечания

Ссылки 
 Видео 
 LMFAO’s Party Rock People
 LMFAO — Блог LMFAO

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни LMFAO
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs